Goianiense – abitanti di Goianinha
Goianiense – abitanti di Goiânia